Cal Notari (Bàscara), casa del municipi de Bàscara (Alt Empordà) 
 Cal Notari (Barcelona), masia, ja enderrocada, al començament de la carretera d'Horta a Cerdanyola
 Cal Notari (Sant Feliu de Buixalleu)
 Cal Notari (Vilassar de Dalt)
 Cal Notari Vell, patrimoni arquitectònic de la Vall d'en Bas